Співаковський — прізвище. Відомі носії:
 Співаковський Володимир Михайлович (нар. 1952) — президент Міжнародної корпорації «Гранд», голова Всенародного конкурсу «Бренд року України», підприємець, письменник, засновник ліцею «Гранд», двічі рекордсмен Книги рекордів Гіннеса.
 Співаковський Данило Іванович (. 1969) — російський актор театру і кіно, заслужений артист Росії (2007).
 Співаковський Олександр Володимирович (нар. 1957) — народний депутат України (VIII скликання), український науковець у галузі інформаційних технологій навчання, кандидат фізико-математичних наук (1985), доктор педагогічних наук (2004), заслужений працівник освіти України.
 Співаковський Олександр Онисимович (1888-1986) — радянський вчений в області промислового транспорту та гірничого машинобудування. Лауреат Сталінської премії.